Супероксиддисмутаза:

 Супероксиддисмутаза — относится к группе антиоксидантных ферментов. 
 Супероксиддисмутаза 1 — антиоксидантный фермент, одна из трёх супероксиддисмутаз человека, кодируемая геном SOD1.
 Супероксиддисмутаза 3 — антиоксидантный фермент, одна из трёх супероксиддисмутаз человека, кодируемая геном SOD3.